Il toponimo Buseko può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Buseko, comune del distretto di Kalulushi
Buseko, comune del distretto di Kasama